Poljanska dolina je lahko:

Poljanska dolina, dolina v bližini Škofje Loke, po njej teče Poljanska Sora
Poljanska dolina, dolina v bližini reke Kolpe, med Belo krajino in Kočevskim rogom